Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 116001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 listopada 2003 do 25 kwietnia 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

116001-116100

116101-116200

116201-116300

116301-116400

116401-116500

116501-116600

116601-116700

116701-116800

116801-116900

116901-117000

Przypisy 

Lista planetoid 116001-117000

cs:Seznam planetek 116001-116250
fa:فهرست سیارک‌ها (۱۱۶۰۰۱ - ۱۱۷۰۰۱)
ru:Список астероидов (116001—116100)
sk:Zoznam planétok 116001 – 116250
sl:Seznam asteroidov (116001-116250)